Carpenter (Iowa), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Alan Carpenter (1957), 28e premier van West-Australië
 Cameron Carpenter (1981), Amerikaans organist
 Charisma Carpenter (1970), Amerikaans actrice
 Ed Carpenter (1981), Amerikaans autocoureur
 Humphrey Carpenter (1946-2005), Brits historicus
 Jeanne Carpenter (1916-1994), Amerikaans actrice
 Jennifer Carpenter (1979), Amerikaans actrice
 John Carpenter (1948), Amerikaans filmregisseur
 Karen Carpenter (1950-1983), Amerikaans zangeres
 Ken Carpenter (1913-1984), Amerikaans atleet
 Kip Carpenter (1979), Amerikaans schaatser
 Leonard Carpenter (1948), Amerikaans fantasyschrijver
 Margaret Sarah Carpenter (1793-1872), Brits kunstschilder
 Mary Chapin Carpenter (1958), Amerikaans zanger
 Philip Herbert Carpenter (1852-1891), Brits zoöloog en paleontoloog
 Richard Carpenter (scenarioschrijver), Brits acteur en scenarioschrijver
 Robin Carpenter (1992), Amerikaans wielrenner
 Russell Carpenter (1950), Amerikaans cameraman
 Sabrina Carpenter (1999), Amerikaanse actrice en zangeres
 Scott Carpenter (1925-2013), Amerikaans astronaut
 Stephen Carpenter (1970), Amerikaans gitarist

 Overig
 Julia Carpenter, superheldin uit Marvel Comics
 Syndroom van Carpenter
 The Carpenter, nummer van Nightwish

Engelse achternaam